Kopjások – kopjával felszerelt (pl. huszár) alakulatok a középkori és újkori harcászatban (a lovagi harcászatban nem, ott ugyanis a kopja használata teljesen általános volt, ezért nem volt szükség ilyen megkülönböztető jelzőre)
 Kopjások – 1919-ben alakult erdélyi eredetű irredenta titkos társaság
 Halálfejes Kopjások – 1919-ben alakult magyar ellenforradalmi különítmény (1919-1920)
 Kopjás csoportok, Kopjások – A II. világháború végén a náci Werwolf mintájára létrehozott magyar katonai diverzáns alakulat
 Kopjás-mozgalom, Kopjások – A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének a II. világháborús szervezeten alapuló, Magyarországon illegalitásban tevékenykedő része
 Kopjások – Berkesi András és Kardos György 1959-ben megjelent krimije, kémregénye a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségével kapcsolatos történettel
 Kopjások – Palásthy György 1975-ös filmje Berkesi András és Kardos György azonos című regényéből